El Estadio 1° de Marzo es un estadio de fútbol de Paraguay que se encuentra ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora. En este escenario, que cuenta con capacidad para 2000 personas, hace las veces de anfitrión el equipo de fútbol del Club 1° de Marzo.

Enlaces externos 
Ficha del Estadio 1° de Marzo en Albigol

1° de Marzo